Петрухін Володимир Михайлович — заслужений артист України, актор Рівненського музично-драматичного театру.
 Петрухін Володимир Якович ( 1950) — російський історик та археолог.
 Петрухін В'ячеслав Миколайович (1953–?) — футболіст-спортсмен.
 Петрухін Микола Дмитрович (1908–1944) — матрос, Герой Радянського Союзу, один з шістдесяти восьми миколаївських десантників-ольшанців.
 Петрухін Олександр Трохимович (1899–?) — директор Камиш-Бурунського залізорудного комбінату в Керчі; в евакуації на Уралі внаслідок його керування Гороблагодатською руднею видобуток магнетиту збільшився вдвічі.
 Петрухін Олексій Олексійович ( 12 березня 1973) — російський кіноактор та продюсер (фільми «Сматывай удочки», «Вій»).
 Петрухін Петро Петрович ( 1950) — джазовий музикант, композитор та аранжувальник.

Російські прізвища